Симона Халеп — победительница турнира, которая защитила свой титул.

Посев 

  Анжелика Кербер (Третий раунд, отказ)
  Каролина Плишкова (Второй раунд)
  Симона Халеп (Титул)
  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
  Гарбинье Мугуруса (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Отказ)
  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Мэдисон Киз (Первый раунд)
  Каролина Возняцки (Второй раунд)
  Элина Свитолина (Первый раунд)
  Елена Веснина (Первый раунд)
  Анастасия Павлюченкова (Первый раунд)
  Кристина Младенович (Финал)
  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Третий раунд)
  Мирьяна Лучич-Барони (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира 

Mutua Madrid Open 2017